Александр Анатольевич Вадис (23 марта 1906 — 3 мая 1968) — советский контрразведчик, заместитель министра государственной безопасности Украинской ССР, генерал-лейтенант (1944).

Биография 
Родился в украинской крестьянской семье. С 1913 до 1917 учился в гимназии в города Бахмут. С ноября 1918 беспризорничал в Киеве. С июня 1920 до ноября 1922 служил в РККА. После демобилизации батрак у кулака Вильчинского в селе Конюшевка. В 1923 вступил в комсомол. С августа 1924 — секретарь районной ячейки ЛКСМ Украины, Немировский детдом, местечко Вахновка. С сентября 1925 — коммунар в коммуне «Пахарь». С декабря 1926 — заведующий районным детским бюро райкома ЛКСМ Украины, с июля 1927 — ответственный секретарь Винницкого райкома ЛКСМ Украины. Член ВКП(б) с апреля 1928. Снова в РККА курсант в 96-м стрелковом полку 96-й стрелковой дивизии с ноября 1928 до ноября 1930.

С 1930 — в ГПУ Украины. В 1938 — начальник Бердичевского городского отдела НКВД, начальник 4-го отделения 3-го отдела УГБ НКВД УССР. В 1939 — начальник 3-го отдела УГБ УНКВД Каменец-Подольской области. В 1941 — начальник УНКВД, начальник УНКГБ Тернопольской области, начальник Особого отдела НКВД 26-й армии. В 1941—1942 — заместитель начальника Особого отдела НКВД Юго-Западного фронта. В 1942 — начальник Особого отдела НКВД Брянского фронта. В 1942—1943 — начальник Особого отдела НКВД Воронежского фронта. В 1943—1945 — начальник Управления контрразведки СМЕРШ Центрального — Белорусского — 1-го Белорусского фронта — Группы советских оккупационных войск в Германии. В 1945—1946 — начальник Отдела контрразведки СМЕРШ, начальник Управления контрразведки МГБ Забайкальско-Амурского военного округа. В 1947—1951 — начальник Главного управления охраны МГБ СССР на железнодорожном и водном транспорте. В 1951 — заместитель министра государственной безопасности УССР.

24 ноября 1951 уволен из органов МГБ СССР. В 1951—1953 работал в системе ИТЛ МВД СССР. В 1952 исключён из коммунистической партии за злоупотребление служебным положением. 25 декабря 1953 уволен из органов МВД СССР «по фактам дискредитации». 23 ноября 1954 постановлением Совмина СССР № 2349-1118сс лишён воинского звания генерала «как дискредитировавший себя за время работы в органах… и недостойный в связи с этим высокого звания генерала».

Вслед за этим лишён пенсии, а в 1955 выселен из квартиры. До самой смерти в 1968 А. А. Вадис жил в съёмной комнате коммуналки и работал сторожем.

После 1957, когда маршал Г. К. Жуков был смещён с поста министра обороны, ему предлагали написать покаянное письмо Н. С. Хрущёву и подать заявление о восстановлении в КПСС, однако он категорически отказался это делать.

Звания 
 младший лейтенант ГБ (9 февраля 1936);
 лейтенант ГБ (23 августа 1938);
 старший лейтенант ГБ (22 июня 1939);
 капитан ГБ (6 ноября 1939);
 майор ГБ (28 июля 1941);
 старший майор ГБ (8 января 1942);
 комиссар ГБ (14 февраля 1943);
 генерал-майор (26 мая 1943);
 генерал-лейтенант (25 сентября 1944).

Награды 
2 ордена Красного Знамени (26 апреля 1940 и ?), 2 ордена Ленина (8 февраля 1943 и 31 мая 1945), 2 ордена Красной Звезды (3 ноября 1944 и 24 августа 1949— награждение отменено Указом ПВС от 02.03.1964), 2 ордена Отечественной войны I степени (27 августа 1943 и 29 октября 1948), орден Кутузова I степени (6 апреля 1945), орден Кутузова II степени (23 августа 1944), 4 польских, 3 монгольских и 1 китайский орден, знак «Почётный работник ВЧК — ГПУ (XV)» (14 августа 1938), знак «Заслуженный работник НКВД» (28 мая 1941), 5 медалей.

В искусстве 
 Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка», роль исполнил А. В. Тютин.
 Смерть Шпионам. Лисья нора (2012), роль исполнил Игорь Денисов.

Литература 
 Вадис, Александр Анатольевич // ;
 Терещенко А. С., Вдовин А. А. Из СМЕРШа в ГРУ. «Император спецслужб». Издательство: Эксмо, 2013. ISBN 978-5-699-62131-6;
 Терещенко А. С. СМЕРШ в бою. Издательство: Эксмо, Яуза, 2010. ISBN 978-5-699-40511-4;
 Терещенко А. С. Чистилище СМЕРШа. Сталинские «волкодавы». Издательство: Яуза, Эксмо, 2012. ISBN 978-5-699-51297-3;
 Резун В. Б. Тень Победы. Издательство: Сталкер, 2006. ISBN 966-696-022-2;
 Коровин В. В. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Том V. Книга 1. Вперёд на запад. Издательство: Кучково поле, 2007. ISBN 978-5-9950-0022-8, ISBN 978-5-9950-0023-5;
 Смыслов О. С. Генерал Абакумов. Палач или жертва? Издательство: Вече, 2012. ISBN 978-5-9533-6017-3;
 Вульф В. Я. Серебряный шар. Преодоление себя. Драмы за сценой. Издательство: Авантитул, Олма-Пресс, 2003. ISBN 5-224-04062-0;
 Артизов А. Н. Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы. В двух томах. Том 2. 1944—1945. Биографические справки. С. 1017. Издательство: Российская политическая энциклопедия, 2012. ISBN 978-5-8243-1677-3.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Биография на сайте Хронос
 Вадис Александр Анатольевич
 Альманах «Россия. XX век»

Первые секретари районных комитетов ЛКСМ Украины
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Сотрудники НКВД
Исключённые из КПСС
Лишённые воинского звания
Лишённые ордена Красной Звезды